Гра́фский — название населенных пунктов в России:

 Графский — посёлок в Кошкинском районе Самарской области.
 Графский — хутор в Курском районе Ставропольского края.

См. также 
 Графский 2-й
 Графский Берег
 
 Графский проезд
 Графский титул
 
 Графский пруд (Санкт-Петербург)